Черин — фамилия; имеет женскую форму Черина.
 Черин, Виктор Алексеевич (род. 1931) — почётный житель Ханты-Мансийска, заслуженный деятель физической культуры Ханты-Мансийского автономного округа.
 Черин, Йоже (род. 1923) — словенский военный и политик, ветеран Народно-освободительной войны Югославии.

Черина 
 Людмила Черина (настоящее имя Моник Чемерзин; 1924—2004) — французская балерина, актриса театра и кино черкесского происхождения. См. также 
 Черинов